Александр Нечволодов:
 Нечволодов, Александр Дмитриевич (1864—1938) — русский военный и общественный деятель, писатель.
 Нечволодов, Александр Семёнович (1882—1920) — полковник, герой Первой мировой войны.